Regény
 Sztrogof Mihály, eredeti címe Michel Strogoff, Jules Verne 1876-ban megjelent regénye

Film és tévésorozat
 Sztrogoff Mihály, eredeti címe Michel Strogoff, 1956-ban bemutatott  francia–NSZK–olasz–jugoszláv film, rendezte Carmine Gallone, címszereplő Curd Jürgens

 Sztrogoff Mihály, eredeti címe Strogoff, 1970-ben bemutatott olasz–francia–NSZK–bolgár film, rendezte Eriprando Visconti, címszereplő John Phillip Law

 Sztrogoff Mihály, eredeti címe Michel Strogoff, 1975-ben bemutatott francia–magyar–osztrák–svájci–olasz–NSZK tévéfilmsorozat, rendezte Jean-Pierre Decourt, címszereplő Raimund Harmstorf

 Sztrogoff Mihály, eredeti címe Michele Strogoff - Il corriere dello zar, 1999-ben bemutatott olasz–német tévéfilm, rendezte Fabrizio Costa, címszereplő Paolo Seganti